Горчако́в — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

Известные носители 
 

 
 Горчаков, Алексей Иванович 1-й (1769—1817) — князь, русский военачальник, генерал от инфантерии (1814), племянник А. В. Суворова.
 
 Горчаков, Борис Владимирович (1889—1958) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Горчаков, Василий Овидиевич (род. 1951) — переводчик кинофильмов, каскадёр, актёр.
 Горчаков, Виктор Васильевич (род. 1940) — председатель Законодательного собрания Приморского края.
 Горчаков, Владислав Николаевич (1822 — не ранее 1853) — русский поэт.
 Горчаков, Вячеслав Михайлович (род. 1958) — советский и российский хоккей с мячом.
  (1927—2016) — советский и российский драматург и режиссёр.
 Горчаков, Григорий Сергеевич (1886—1963) — капитан императорской армии, подполковник советской армии.
 Горчаков, Дмитрий Петрович (1758—1824) — князь, русский поэт и драматург.
 
 Горчаков, Константин Александрович (1841—1926) — киевский вице-губернатор (1877—1878).
 Горчаков, Марк Иосифович (род. 1929) — русский писатель, прозаик.
 
 
 Горчаков, Овидий Александрович (1924—2000) — советский разведчик, прозаик, кинодраматург, журналист.
 Горчаков, Павел Александрович (род. 1957) — советский и российский работник органов внутренних дел.
 
 
 Горчаков, Юрий Павлович (род. 1938) — советский хоккеист. Тренер.

Составные фамилии 
 Эльштейн-Горчаков, Генрих Натанович (1919—2016) — русский писатель, литературовед.

